Der Begriff Dauerbaustelle bezeichnet:

 im Bauwesen allgemein den Gegensatz zu einer Tagesbaustelle, siehe Dauerbaustelle (Bauwesen)
 im Straßenbau eine Arbeitsstelle, die mindestens über einen ganzen Tag ortsfest besteht, siehe Dauerbaustelle (Straßenbau)
 im Projektmanagement eine Metapher für ein endloses Projekt, siehe Dauerbaustelle (Projektmanagement)